Dieser Artikel befasst sich mit der dänischen Fußballnationalmannschaft während der Fußball-Europameisterschaft 1988

EM-Qualifikation 
Dänemark zitterte sich zur EM-Endrunde, denn bei nur vier geschossenen Toren sprangen immerhin drei Siege und zwei Unentschieden heraus. Dies reichte zum Gruppensieg vor den enttäuschten Mannschaften aus der ČSSR und Wales sowie den abgeschlagenen Finnen. Wales hätte bei einem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen die ČSSR noch Dänemark vom ersten Platz verdrängen können, jedoch verloren sie dieses Spiel in Prag mit 0:2.

|}

Spielergebnisse

EM-Endrunde

Kader

Vorrunde (Gruppe 1) 
Für Dänemark war schon nach der Vorrunde das Turnier beendet. Nach einer knappen Niederlage im ersten Spiel gegen Angstgegner Spanien (EM ’84, WM ’86), verlor man gegen Gastgeber Deutschland und Italien jeweils deutlich mit 0:2.

|-
| colspan="9" align="left" | Für die Platzierung 1 und 2 ist die bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen maßgeblich.
|}

Literatur 
 Hardy Grüne: Fußball EM Enzyklopädie. 1960–2008. AGON Sportverlag, Kassel 2004, ISBN 3-89784-241-6.
 Neue Fußballwoche (fuwo). Sportverlag Berlin, Berlin 1988, .
 Kicker-Sportmagazin. Olympia-Verlag, Nürnberg 1988, .

Danemark
1988